VID steht für:
 VLAN Identifier, identifiziert ein Virtual Local Area Network innerhalb eines physischen Computernetzes
 Voltage Identification, Ausgang eines Mikroprozessors zum Auslesen durch ein Voltage Regulator Module
 VID (TV-Gesellschaft), russische Fernsehgesellschaft
 Slang für Video
 Verband Insolvenzverwalter und Sachwalter Deutschlands
 Verordnung über Internet-Domains (Schweiz)
 VID-Universität, Oslo
 Vienna Institute of Demography der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
 Aviaprad (IATA-Code), russische Fluggesellschaft
 Vichada (ISO-3166-2:CO-Code), Verwaltungsgebiet im Osten Kolumbiens

Vid steht für:
 Vid, südslawische Variante von Veit
 Vid (Ungarn), ungarische Gemeinde im Komitat Veszprém
 Vid (Kroatien), kroatisches Dorf bei Metković

vid steht für:
 Vidunda (ISO-639-3-Code), Bantusprache in Tansania

Siehe auch:
 Vit
 Wid

Abkürzung